Кобиляк Назарій Миколайович (нар. 15 січня 1986, м. Тернопіль Тернопільської області) — український лікар-ендокринолог, доктор медичних наук, доцент кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Біографія та наукова діяльність 
У 2009 році закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.  

У 2011 році захистив магістерську роботу на тему: «Особливості перебігу та лікування хворих на цукровий діабет типу 1 в поєднанні з автоімунним тиреоїдитом».  

У 2012-2013 роках — аспірант при кафедрі ендокринології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.  

у 2013 році здобув науковий ступінь кандидата медичних наук, захистивши дисертаційну роботу на тему: «Порівняльна оцінка інструментальних методів діагностики неалкогольного стеатогепатозу у хворих на цукровий діабет типу 2 (клініко-експериментальне дослідження)». 

З 2013 по 2019 роки працював на посаді асистента, з 2019 — доцент кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 

В 2021 році захистив докторську дисертацію на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування комплексного лікування цукрового діабету 2-го типу та асоційованих захворювань».

З 2012 є членом Європейської ендокринологічної асоціації (ESE) та Європейської асоціації з вивчення захворювань печінки (EASL). 

У 2017 році був нагороджений премією Президента України для молодих вчених за цикл робіт «Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення», а також за доповіді на міжнародних конгресах отримав «Young investigator Award – 2017» від Європейської асоціації ендокринологів та «National Scholar Award Ukraine 2017» від Європейської гастроентерологічної асоціації. 

Сфера наукових інтересів – цукровий діабет, неалкогольна жирова хвороба печінки, кишкова мікробіота, нутрицевтики, інструментальна діагностика ендокринних захворювань, імуноендокринологія.

Наукові праці 
Автор понад 250 наукових праць з них 125 статей (76 в базі даних Scopus), 90 тез конференцій, 9 патентів на корисну модель та 1 авторське свідоцтво, 1 методичні рекомендації, 1 підручник та 4 монографії. 

Індекс Гірша в базі даних Scopus складає 24 та у Google Scholar – 30. 

Основні публікації:

 Kobyliak, N, Virchenko, O, Falalyeyeva, T. (2016) Pathophysiological role of host microbiota in the development of obesity. Nutr J., 23, 15, 43. https://nutritionj.biomedcentral.com/ Impact Factor: 4.198. - (Q1)
 Kobyliak N, Abenavoli L, Mykhalchyshyn G, Kononenko L, Boccuto L, Kyriienko D, Dynnyk O. A Multi-strain Probiotic Reduces the Fatty Liver Index, Cytokines and Aminotransferase levels in NAFLD Patients: Evidence from a Randomized Clinical Trial. J Gastrointestin Liver Dis. 2018;27(1):41-49. doi: 10.15403/jgld.2014.1121.271.kby. http://www.jgld.ro/wp/archive/y2018/n1/a8/. Impact Factor: 2.197. - (Q2)
 Kobyliak, N., Falalyeyeva, T., Boyko, N., Tsyryuk, O., Beregova, T., Ostapchenko, L. (2018). Probiotics and nutraceuticals as a new frontier in obesity prevention and management. Diabetes Research and Clinical Practice, 141, 190-199. https://www.journals.elsevier.com/diabetes-research-and-clinical-practice Impact Factor: 3.168. - (Q1)
 Kobyliak N, Conte C, Cammarota G, Haley AP, Styriak I, Gaspar L, Fusek J, Rodrigo L, Kruzliak P. Probiotics in prevention and treatment of obesity: a critical view. Nutr Metab (Lond). 2016;13:14. doi: 10.1186/s12986-016- 0067-0. https://nutritionandmetabolism.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12986-016-0067-0 Impact Factor: 3.839. - (Q1)
 Kobyliak N, Virchenko O, Falalyeyeva T, Kondro M, Beregova T, Bodnar P, Shcherbakov O, Bubnov R, Caprnda M, Delev D, Sabo N, Kruzliak P, Rodrigo Opatrilova R, Spivak M. Cerium dioxide nanoparticles possess antiinflammatory properties in the conditions of the obesity-associated NAFLD in rats. Biomed Pharmacother. – 2017. – Vol. 90. – p. 608–614. doi: dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2017.03.099. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0753332216326932?via%3Dihub Impact Factor: 3,743. - (Q1)
 Eslami M, Bahar A, Hemati M, Rasouli Nejad Z, Mehranfar F, Karami S, Kobyliak NM, Yousefi B. Dietary pattern, colonic microbiota and immunometabolism interaction: new frontiers for diabetes mellitus and related disorders. Diabet Med. 2021; 38(2):e14415. https://doi.org/10.1111/dme.14415. Impact Factor 4.36 - (Q1)
 Mashukov A, Shapochka D, Seleznov O, Kobyliak N, Falalyeyeva T, Kirkilevsky S, Yarema R, Sulaieva O. Histological differentiation impacts the tumor immune microenvironment in gastric carcinoma: Relation to the immune cycle. World J Gastroenterol 2021; 27(31): 5259-5271. dx.doi.org/10.3748/wjg.v27.i31.0000. https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i31/5259.html Impact Factor: 5.742. - (Q1)
 Eslami M, Sadrifar S, Karbalaei M, Keikha M, Kobyliak NM, Yousefi B. Importance of the Microbiota Inhibitory Mechanism on the Warburg Effect in Colorectal Cancer Cells. J Gastrointest Cancer. 2020; 51: 738-747. doi: 10.1007/s12029-019-00329-3. https://link.springer.com/article/10.1007/s12029-019-00329-3 - (Q3)
 Sulaieva O, Chernenko O, Selesnov O, Nechay O, Maievskyi O, Falalyeyeva T, Kobyliak N, Tsyryuk O, Penchuk Y, Shapochka D. Mechanisms of the Impact of Hashimoto Thyroiditis on Papillary Thyroid Carcinoma Progression: Relationship with the Tumor Immune Microenvironment. Endocrinology and Metabolism 2020;35(2):443-455. https://doi.org/10.3803/EnM.2020.35.2.443. Impact Factor 4.01 - (Q2)
 Korotkyi O, Kyriachenko Y, Kobyliak N, Falalyeyeva T, Ostapchenko L. Crosstalk between gut microbiota and osteoarthritis: A critical view. Journal of Functional Foods. 2020; 68: 1039042. doi.org/10.1016/j.jff.2020.103904. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620301286 Impact Factor 4.45 - (Q1)
 Kobyliak N, Falalyeyeva T, Mykhalchyshyn G, Kyriienko D, Komissarenko I. Effect of alive probiotic on insulin resistance in type 2 diabetes patients: Randomized clinical trial. Diabetes Metab Syndr. 2018; 12 (5): 617-624. doi: 10.1016/j.dsx.2018.04.015. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871402118301061?via%3Dihub - (Q2)
 Kobyliak NM, Falalyeyeva TM, Kuryk OG, Beregova TV, Bodnar PM, Zholobak NM, Shcherbakov OB, Bubnov RV, Spivak MY. Antioxidative effects of cerium dioxide nanoparticles ameliorate age-related male infertility: optimistic results in rats and the review of clinical clues for integrative concept of men health and fertility. EPMA J. 2015;6(1):12. doi: 10.1186/s13167-015-0034-2. https://link.springer.com/article/10.1186%2Fs13167-015-0034-2. Impact Factor 6.543 - (Q1)
 Kobyliak N, Falalyeyeva T, Tsyryuk O, Eslami M, Kyriienko D, Beregova T, Ostapchenko L. New insights on strainspecific impacts of probiotics on insulin resistance: evidence from animal study. J Diabetes Metab Disord. 2020; 19: 289-296. doi.org/10.1007/s40200-020-00506-3. - (Q2)
 Kobyliak N, Abenavoli L, Falalyeyeva T, Mykhalchyshyn G, Boccuto L, Kononenko L, Kyriienko D, Komisarenko I, Dynnyk O. Beneficial effects of probiotic combination with omega-3 fatty acids in NAFLD: a randomized clinical study. Minerva Med. 2018; 109(6): 418-428. doi: 10.23736/S0026-4806.18.05845. https://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-medica/article.php?cod=R10Y2018N06A0418. Impact Factor: 2.475. - (Q2)
 Korotkyi O, Dvorshchenko K, Falalyeyeva T, Kobyliak N, Abenavoli L, Fagoonee S, Pellicano R, Ostapchenko L, Sulaieva O. Combined effects of probiotic and chondroprotector during osteoarthritis in rats. Panminerva med 2020; 62(2): 93-101 doi: 10.23736/S0031-0808.20.03841-0. Impact Factor 5.197 - (Q2)
 Kobyliak, N., Abenavoli, L., Falalyeyeva, T., Beregova, T. (2018) Efficacy of probiotics and smectite in rats with non-alcoholic fatty liver disease. Annals of Hepatology, 17, (1), 153-161. https://www.journals.elsevier.com/annalsof-hepatology Impact Factor: 1,576. - (Q2)
 Abenavoli, L., Falalyeyeva, T., Boccuto, L., Tsyryuk, O., Kobyliak, N. (2018) Obeticholic Acid: A New Era in the Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Pharmaceuticals, 11, 104, 10 p. https://www.mdpi.com/journal/pharmaceutics Impact Factor: 3.746. - (Q1)
 Belemets N, Kobyliak N, Virchenko O, Falalyeyeva T, Tsyryuk O, Bodnar P, Savchuk O, Galenova T, Caprnda M, Rodrigo L, Skladany L, Delev D, Opatrilova R, Kruzliak P, Beregova T, Ostapchenko L. Effects of polyphenol compounds melanin on NAFLD/NASH prevention. Biomed Pharmacother 2017; 88:267–276. doi:10.1016/j.biopha.2017.01.028. Impact Factor: 3,743. - (Q1)
 Kobyliak N, Falalyeyeva T, Virchenko O, Mykhalchyshyn G, Bodnar P, Spivak M, Yankovsky D, Beregova T, Ostapchenko L. Comparative experimental investigation on the efficacy of mono- and multiprobiotic strains in nonalcoholic fatty liver disease prevention. BMC Gastroenterol. 2016;16:34. doi: 10.1186/s12876-016-0451-2. https://bmcgastroenterol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12876-016-0451-2. Impact Factor: 2.694. - (Q1)
 Mykhalchyshyn G, Kobyliak N, Bodnar P. Diagnostic accuracy of acyl-ghrelin and it association with nonalcoholic fatty liver disease in type 2 diabetic patients. J Diabetes Metab Disord. 2015;14:44. doi: 10.1186/s40200- 015-0170-1. https://link.springer.com/journal/40200. Impact Factor: 4.661. - (Q2)
 Savcheniuk, O, Kobyliak N, Kondro M, Virchenko O, Falalyeyeva T, Beregova T. (2014) Short-term periodic consumption of multiprobiotic from childhood improves insulin sensitivity, prevents development of non-alcoholic fatty liver disease and adiposity in adult rats with glutamate-induced obesity BMC Complement Altern Med., 16, 14, 247. https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/ Impact Factor: 2.732. - (Q1)
 Abenavoli L, Masarone M, Peta V, Milic N, Kobyliak N, Rouabhia S, Persico M. Insulin resistance and liver steatosis in chronic hepatitis C infection genotype 3. World J Gastroenterol. 2014;20(41):15233-40. doi: 10.3748/wjg.v20.i41.15233. https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i41/15233.htm. Impact Factor: 4.198. - (Q1)

Відзнаки 
2016 рік — Премія Президента для молодих вчених в галузі науки і техніки України за наукову працю "Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення"

2017 рік — UEGW National Scholar Award

2017 рік — ECE Young Investigator Award

2020 рік — Young Scientist of the Year in the nominations "Doctoral Student of the Year" and "Scientist with a scientometric base"

2021 рік — Gratitude from Mayor of Kyiv: "For a significant personal contribution to the development of domestic science, strengthening the scientific and technical potential of the capital"

Джерела 
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. - https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-endokrynologyy/spivrobitnyky/

Посилання 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55831452300 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=52a-2OAAAAAJ&hl=uk 

https://publons.com/researcher/874382/nazarii-kobyliak/publications/ 

https://orcid.org/0000-0001-9814-689X 

https://www.researchgate.net/profile/Nazarii-Kobyliak

Примітки 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №509/2016 "Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року"
доктори медичних наук України